Äther oder Aether (von altgriechisch αἰθήρ aithḗr „[blauer] Himmel“ bzw. lateinisch aethereus) steht für:

 Äther (Physik), hypothetisches Medium für die Ausbreitung des Lichts im Vakuum
 Ether oder Äther, chemische Bezeichnung für die funktionelle Gruppe oder Stoffgruppe
 Diethylether, auch Äther oder Schwefeläther genannt, Lösungsmittel, früher gebräuchliches Narkosemittel
 Quintessenz (Philosophie), fünftes Element in der Vier-Elemente-Lehre von Aristoteles
 Aither oder Aether, Personifikation des „oberen Himmels“ in der griechischen Mythologie
 Akasha, fünftes Element in der indischen Philosophie
 The Light Ages, deutsch Aether, britischer Fantasyroman von Ian R. MacLeod (2003)

 ätherisch kann sich beziehen auf:
 ätherische Öle, eine Gruppe organisch-chemischer Substanzen

Siehe auch:

 Ether (Begriffsklärung)